Santeuil puede referirse a: 

 Santeuil, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Santeuil, comuna francesa situada en Valle del Oise.